William Backhouse Astor, Sr. (1792-1875), homme d'affaires et membre de la famille Astor ;
 William Backhouse Astor, Jr. (1830–1892), homme d'affaires et fils du précédent.

William Backhouse